More är ett engelskt efternamn.

Personer 
 Benny Moré (1919–1963) kubansk sångare
 Hannah More (1745–1833) brittisk författare
 Henry More (1614–1687) engelsk filosof
 Kenneth More (1914–1982) brittisk skådespelare
 Max More (född 1964), brittisk filosof och futurolog
 Paul More (1864–1937) amerikansk författare och litteraturkritiker
 Thomas More (1478–1535) engelsk renässanshumanist och politiker
 Trenchard More, amerikansk professor inom fältet artificiell intelligens

Se även 
 Moore (efternamn)
 Moor – brittiskt efternamn
  Muir (efternamn) – efternamn efter skotsk klan

Engelska efternamn